Longarim peut désigner :
 les Longarim, un peuple du Soudan du Sud
 le longarim (ou narim), une langue soudanique orientale